Куа́рте-де-Уэ́рва (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 8,9 км². Население — 8658 человек (на 2010 год). Расстояние — 6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы